Saxhyttan kan syfta på:

 Saxhyttan, Hällefors kommun – en småort i Hällefors kommun
 Saxhyttan (naturreservat) – ett naturresevat i Hällefors kommun
 Saxhyttan, Ludvika kommun – en småort iLudvika kommun